676 км, 676-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 676 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 598925.
 676 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 927069.
 676 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 434585.